Робяши — название нескольких населённых пунктов:
 Робяши — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Робяши — деревня в Шарьинском районе Костромской области.